Берёзовка — хутор в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 34 км на запад от Истры, высота над уровнем моря 261 м. Ближайшие населённые пункты севернее — Шапково и Лесодолгоруково, там же ближайшая железнодорожная станция — Лесодолгоруково.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Берёзовка карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра